El término RAT, una sigla, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la herramienta para la abrasión de rocas (rock abrasion tool en inglés), dispositivo de corte y cepillado utilizado en misiones de la NASA en Marte;
 a la herramienta de administración remota (remote administration tool), un tipo de software utilizado para conectarse a un ordenador por vía remota;

 a la prueba rápida de antígenos (RAT);
 al troyano de acceso remoto (remote access trojan, en inglés), un tipo de malware o software malicioso;
 a la sonda de temperatura de aire de impacto (ram air temperature probe o simplemente RAM probe), un sensor de temperatura en una aeronave;
 a la turbina de aire de impacto (ram air turbine'' en inglés), turbina instalada en una aeronave para generar electricidad.